

Patronymes 
Jouk ( ; en anglais Zhuk) est un patronyme soviétique, russe ou biélorusse porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Angelina Jouk-Krasnova (1991-), athlète russe, spécialiste du saut à la perche
 Hleb Zhuk (1998-), athlète biélorusse, spécialiste du lancer du disque
 Iryna Zhuk (1993-), athlète biélorusse, spécialiste du saut à la perche
 Nina Zhuk (1934-), patineuse artistique soviétique
 Sofya Zhuk (1999-), joueuse de tennis russe
 Stanislav Zhuk (1935-1998), patineur artistique soviétique
 Tatiana Zhuk (1946-), patineuse artistique soviétique
 Vadim Zhuk (1952-), arbitre de football soviétique

Divers 
 Jouk, véhicule blindé russe.

Voir aussi 
 Jouke de Vries
 Jouk Minor

Patronyme russe